Boner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Boner (1901–1968), Schweizer Politiker
 Alfred Boner (1902–1988), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Alice Boner (1889–1981), Schweizer Bildhauerin, Fotografin, Indologin, Kunsthistorikerin, Übersetzerin und Sammlerin
 Astrid Boner (* 1935), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Bill Boner (* 1945; William Hill Boner), US-amerikanischer Politiker
 Charles Boner (1815–1870), englischer Dichter und Reiseschriftsteller
 Franz Boner (1868–1941), deutscher Bankier
 Georg Boner (1908–1991), Schweizer Historiker und Archivar
 Hans Boner (1450–1523), deutsch-polnischer Kaufmann und Bankier
 Heinrich Boner, Spitalmeister im Kreuzherrenkloster zu Memmingen
 Lennart Boner (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Robert Boner (* 1949), Schweizer Filmproduzent
 Sandra Boner (* 1974), Schweizer Fernsehmoderatorin
 Seraina Boner (* 1982), Schweizer Skilangläuferin
 Severin Boner († 1549), deutsch-polnischer Kaufmann und Bankier
 Ulrich Boner (14. Jahrhundert), Dominikaner in Bern

Siehe auch:
 Bohner
 Poner